Hög representant kan syfta på:

 Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik – en hög befattning inom Europeiska unionen som är vice ordförande i Europeiska kommissionen, ordförande i rådet för utrikes frågor samt leder och ansvarar för Europeiska utrikestjänsten
 Höga representanten för Bosnien och Hercegovina – övervaka det civila genomförandet av Dayton-avtalet